Кеноша има више значења:
 Округ Кеноша (Висконсин)
 Кеноша (Висконсин)